Метод Феррари — аналитический метод решения алгебраического уравнения четвёртой степени, предложенный итальянским математиком Лодовико Феррари.

Описание метода 
Пусть уравнение -й степени имеет вид

Если  — произвольный корень кубического уравнения

(резольвенты основного уравнения), то четыре корня исходного уравнения находятся как корни двух квадратных уравнений
 
где подкоренное выражение в правой части является полным квадратом. Отметим, что дискриминанты исходного уравнения (1) четвёртой степени и уравнения (2) совпадают.

Представим уравнение четвёртой степени в виде:
 

Его решение может быть найдено из следующих выражений:
 
 
 
 если , тогда, решив  и, сделав подстановку , найдём корни:
 .
 
 
 , (любой знак квадратного корня подойдёт)
 , (три комплексных корня, один из которых подойдёт)
 
 
 

Здесь  и  — два независимых параметра, каждый из которых равен либо , либо . Количество возможных пар их значений равно четырём, и каждая пара производит один из четырёх корней изначального уравнения четвёртой степени. В случае, если какой-то из корней является кратным, количество дающих его пар значений  и  равно степени его кратности. В зависимости от выбора  (при взятии кубического корня возникает неоднозначность) корни будут соответствовать парам в разном порядке.

Вывод 
Пусть имеется уравнение канонического вида:
 
Обозначим корни уравнения как .
Для корней уравнения в канонической форме будет выполняться соотношение
 
Это уравнение будет иметь по меньшей мере два недействительных корня, которые будут сопряженными друг другу. Будем считать, что это
 
 
Причём ,  — действительные числа.
Тогда два других корня можно записать как
 
 
Здесь  может быть либо действительным, либо чисто мнимым числом.
Выразим a через корни уравнения
 
 
Выразим К через остальные коэффициенты:
 
 
или
 
Итого
 
 
 

Или 

Отсюда 

Заменяя , получаем резольвенту, решив которую, находим W

История 
С 15 лет  Луиджи Феррари был учеником у миланского математика Джероламо Кардано, который быстро обнаружил его выдающиеся способности. К этому времени Кардано уже был известен алгоритм решения кубических уравнений; Феррари сумел найти аналогичный способ для решения уравнений четвёртой степени. Оба алгоритма Кардано опубликовал в своей книге «Высокое искусство».

См. также 
 Теорема Абеля — Руффини
 Формула Кардано

Ссылки 
 Метод Феррари и разбор на примере
 Поэтапный разбор решения Феррари на примере

Алгебраические уравнения